4V bzw. 4 V steht für:
 4 Volt Spannung
 „4 % Vanadium“, Rezepturbestandteil hochfester Metalllegierungen, siehe Ti-6Al-4V
 Vierzylindermotor als V-Motor
 Birdy Airlines (IATA-Code),  belgische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Vvvv
 V4

4V